«Дружба-84» — серия международных соревнований, проведённых в июне—сентябре 1984 года в 9 государствах «социалистического лагеря» (СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия), бойкотировавших Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, под официальным девизом «Спорт — дружба — мир».

История 
О проведении соревнований «Дружба-84» было объявлено 24 мая. Этому предшествовало сообщение 8 мая о решении СССР бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Поводом для бойкота был отказ властей США предоставить СССР и другим социалистическим странам специальные письменные гарантии безопасности, а также отказ разрешить «Аэрофлоту» выполнять чартерные рейсы для доставки советской делегации и отказ принять в порту Лос-Анджелеса теплоход «Грузия», который планировалось использовать как олимпийскую плавучую базу. В постановлении Политбюро ЦК КПСС говорилось:

Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развёрнутой в США антисоветской кампании.

В СССР неоднократно подчёркивалось, что «Дружба-84» не является альтернативой Олимпийским играм, поэтому соревнования были проведены в сроки, не совпадавшие со временем проведения Игр (28 июля — 12 августа). Официальное открытие соревнований «Дружба-84» состоялось 18 августа в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина (ныне — стадион «Лужники») во второй день легкоатлетического турнира.

Программа 
Соревнования проводились во всех олимпийских видах спорта, кроме футбола, а также в 3 неолимпийских видах — борьбе самбо, настольном теннисе и теннисе (в теннисе на Играх проводились показательные соревнования). В некоторых видах программа отличалась от олимпийской:
 велоспорт — не была включена женская групповая шоссейная гонка;
 гимнастика — в художественной гимнастике были включены отдельные виды многоборья;
 плавание — не было включено синхронное плавание;
 стрельба пулевая — дополнительно были включены 3 мужских и 2 женских дисциплины;
 тяжёлая атлетика — медали были разыграны также в отдельных видах двоеборья — рывке и толчке (на Играх в отдельных видах двоеборья вручались только малые медали чемпионата мира).
В лёгкой атлетике в программу «Дружба-84», помимо соревнований в Москве и Праге, были включены традиционные соревнования «Олимпийский день» в ГДР. И основные соревнования, и «Олимпийский день» прошли в гораздо более сжатые сроки, чем олимпийские.

Соревнования

Участники 

В соревнованиях «Дружба-84» участвовали сильнейшие спортсмены государств, бойкотировавших Игры в Лос-Анджелесе (в списке выделены цветом) — СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, Эфиопии и др. В ряде видов спорта соревновались и спортсмены стран, не бойкотировавших Игры; хотя среди них были и участники Игр (в том числе 3 олимпийских чемпиона), но большинство составляли спортсмены, не прошедшие квалификацию на Игры. Всего в соревнованиях «Дружба-84» участвовали спортсмены более 50 стран.

 
 
 <div style="background-color: #ffccff">
 
 <div style="background-color: #ffccff"> Афганистан
 
 <div style="background-color: #ffccff"> Болгария
  Бразилия
 
 

 <div style="background-color: #ffccff">
 <div style="background-color: #ffccff">
 
 <div style="background-color: #ffccff">
 
 
 
 
 
 

 <div style="background-color: #ffccff">
 
 
 
 <div style="background-color: #ffccff">
 <div style="background-color: #ffccff">
 <div style="background-color: #ffccff">
 <div style="background-color: #ffccff"> Ливия
 
 

 <div style="background-color: #ffccff"> Монголия
 
 
 
 <div style="background-color: #ffccff">
 
  Румыния
 
 <div style="background-color: #ffccff">
 

 
 
 
 
 <div style="background-color: #ffccff">
 
 
 <div style="background-color: #ffccff"> Эфиопия
 
  Япония

Результаты 

Уровень соревнований существенно различался в разных видах спорта: например, в художественной гимнастике и тяжёлой атлетике практически все сильнейшие спортсмены участвовали в «Дружбе-84», а в конном спорте и хоккее на траве — в Олимпийских играх.

Мировые рекорды 
 Лёгкая атлетика.
 На «Олимпийском дне» установлено 3 мировых рекорда (из них 1 — повторение). Уве Хон (ГДР) впервые в истории метнул копьё дальше 100 м (104,80 м).
 На августовских соревнованиях в Праге установлен 1 мировой рекорд.
 Велосипедный спорт. В предварительных соревнованиях и специальных заездах на установление рекордов установлено 7 мировых рекордов, из них в олимпийских дисциплинах — 2 мировых рекорда.
 Плавание. Установлено 5 мировых рекордов.
 Пулевая стрельба. Рекорды мира фиксируются только на официальных международных соревнованиях, поэтому показанные на соревнованиях «Дружба-84» результаты в качестве рекордов мира зарегистрированы быть не могли. Мировые рекорды были превышены в 4 дисциплинах (из них 2 — неолимпийские) и повторены в 2 дисциплинах.
 Тяжёлая атлетика. Установлено 28 мировых рекордов.

Медальный зачёт

«Дружба-84» в филателии 
К соревнованиям в СССР была выпущена серия из 5 почтовых марок «Международные спортивные соревнования „Дружба-84“. Москва (16—30.08)», рисунки к которой сделал Иван Сущенко.

См. также 
GANEFO

Примечания

Литература 
 Панорама спортивного года, 1984. — : Физкультура и спорт, 1985. — С. 68—98.
 Дружба-84: фотоальбом / Сост. А. Ю. Литвиненко. — : Физкультура и спорт, 1985. — 96 с.: ил.